Anders Svensson eller liknande namn kan avse:

 Anders Svensson (diplomat) (död 1630), svensk diplomat
 Anders Svensson (bildhuggare) (verksam på 1680-talet)
 Anders Svensson (talman) (död 1711), bondeståndets talman år 1693
 Anders Svensson i Uppnora (1786–1845), svensk riksdagspolitiker 
 Anders Svensson i Ön (1796–1876), sydsvensk bonadsmålare
 Anders Svenson i Bossgården (1824–1897), svensk riksdagspolitiker 
 Anders Swensson i Lösen (1833–1902), svensk riksdagspolitiker
 Anders Svenson i Edum (1837–1930), svensk riksdagspolitiker
 Anders Svensson (missionär) (1849–1928), missionär
 Anders Svensson (fotbollsspelare född 1939) (1939–2007)
 Anders Svensson (journalist) (född 1951), journalist och chefredaktör
 Anders Svensson (militär) (född 1965), militär
 Anders Svensson (musiker) (född 1966), musiker
 Anders Svensson (språkvetare) (född 1974), journalist och språkvetare, chefredaktör för Språktidningen
 Anders Svensson (bandymålvakt) (född 1975)
 Anders Svensson (fotbollsspelare) (född 1976)

Referenser